Benoît Albert (1978-), entraîneur de rugby à XIII ;
 Benoît Albert (1977-), joueur et arbitre de rugby à XV.